Les Quatre Saisons peuvent faire référence aux sens suivants.

Arts

Bande-dessinée 
 Les Quatre Saisons,  de la série Boule et Bill de Jean Roba
 Les Quatre Saisons,  de la série Sophie de Jidéhem

Cinéma 
 Le quattro stagioni, film italien de Silvano Agosti (2006)
 Les Quatre Saisons, film américain d'Alan Alda (1981)
 Les Quatre Saisons d'Espigoule, film français de Christian Philibert (1999)

Musique 
 Les Quatre Saisons, conte musical de Lucien Adès
 Les Quatre Saisons, ensemble de cantates de Joseph Bodin de Boismortier
 Les Quatre Saisons (Quator anni tempestates), H 335-338, motets de Marc-Antoine Charpentier
 The Four Seasons (« Les Quatre Saisons »), œuvre pour consort de violes de Christopher Simpson
 Les Quatre Saisons, quatre concertos pour violon d'Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, symphonie N°9 op.143 (1849/50) de  Louis Spohr  qui comprend 4 mouvements, L'hiver, Le printemps, L'été, L'automne.
Les Quatre Saisons, quintette à cordes de Félicien David
Les Quatre saisons de Darius Milhaud
Les Quatre Saisons, concertos de Nicolas Bacri
 Las Cuatro Estaciones Porteñas, Les Quatre Saisons (1970) d'Astor Piazzola
 Les Quatre Saisons (1982), suite de 7 chansons de Richard Gotainer (album "Chants zazous")

Peinture 
 Les Quatre Saisons, série de quatre tableaux d'Alexandre Calame
 Les Quatre Saisons, deux séries de quatre tableaux d'Eugène Leroy (1993-1994)
 Les Saisons ou Les Quatre Saisons, série de quatre tableaux de Nicolas Poussin (1660-1664), conservés au musée du Louvre
 Les Quatre Saisons,  cycle de quatre fresques de Francesco Sozzi
Les Quatre Saisons, série de tableaux de Giuseppe Arcimboldo.

Sculpture 
 Les Quatre Saisons, quatre statues de la Grande Commande du  château de Versailles : 
 Le Printemps, Philippe Magnier
 L'Été, Pierre Hutinot
 L'Automne, Thomas Regnaudin
 L'Hiver, François Girardon

Entreprises 
 Les 4 Saisons, entreprise bretonne de confitures artisanales et crèmes basée aux Monts d'Arrée depuis 1988
Télévision Quatre-Saisons, un groupe de télévision canadien

Géographie 
 Les Quatre Saisons,  quartier d'Onet-le-Château, France

Voir aussi 

 
 
 Si on avait besoin d'une cinquième saison ou Les Cinq Saisons, disque du groupe québécois Harmonium